Alexis de Giers (1871-1958), homme d'État de l'Empire russe
 Margareta Christina Giers (1731-1796), peintre suédoise
 Michel de Giers (1856-1932), diplomate russe
 Nicolas de Giers (1820-1895), homme politique russe
  (1980-), musicien suédois

Voir  aussi 
 Gier, rivière française